Die Abkürzung SOZ steht für:

 die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit
 die Straßen-Oktanzahl und
 diverse Soziologie-Institute an Universitäten.

Die Abkürzung SoZ steht für:
 die Kölner Sozialistische Zeitung, siehe SoZ.

SOZ